Лос Масијас има више значења:

 Лос Масијас, Веракруз Дос (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Масијас (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Масијас, Лос Запотес (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Масијас (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику